Villafría ist ein spanischer Ortsname, der wörtlich übersetzt Kaltweiler bedeutet. 
Er bezeichnet die Orte:

Villafría (Asturien) 
Villafría de Burgos